gebandeerde composietenboorvlieg
 gevlekte composietenboorvlieg
 ongevlekte composietenboorvlieg
 oranje composietenboorvlieg
 tweevormige composietenboorvlieg